Písmena OST můžou znamenat:

 Zkratka slov Original SoundTrack, obvykle hudba k filmům, televizním seriálům nebo různým hrám
 Kód letiště Oostende-Brugge 
 Oligosacharyl transferáza, enzym
 .ost, koncovka souborů přiřazená k programu Microsoft Outlook
 Otraslevoj Standart – průmyslová norma v Rusku, podobná GOSTu (státní normalizační systém), ale více zaměřena na průmysl
 Přezdívka elektronického hudebníka Chrise Douglase
 Object Storage Target – diskové pole souborového systému Lustre využívaného na superpočítačích
OST (kryptoměna)